In 2001 werd het 24ste  Torneio Rio-São Paulo gespeeld voor clubs uit Rio de Janeiro en São Paulo. De competitie werd gespeeld van 17 januari tot 7 maart. São Paulo werd kampioen.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Torneio Rio-São Paulo
Braziliaans competitievoetbal 2001